De Eerste Engels-Nederlandse Oorlog (1652 - 1654)
De Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665 - 1667)
De Derde Engels-Nederlandse Oorlog (1672-1674)
De Vierde Engels-Nederlandse Oorlog (1780 - 1784)